Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Ericsson Open) van 2016 vond plaats van 18 tot en met 24 juli 2016 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de twaalfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Johanna Larsson was het achtste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door Kateřina Siniaková.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de tweede ronde – daar liet zij verstek gaan, wegens een elleboogblessure.

Het zesde reekshoofd, Laura Siegemund uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de Tsjechische kwalificante Kateřina Siniaková in twee sets. Siegemund wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kiki Bertens was als derde geplaatst – zij strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Kiki Bertens en Johanna Larsson waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de tweede ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Oksana Kalasjnikova en Jaroslava Sjvedova, had zich voor aanvang van de eerste ronde afgemeld, wegens een rugblessure van Sjvedova die zij had opgelopen tijdens de eerste ronde van het enkelspel.

Het ongeplaatste duo Andreea Mitu en Alicja Rosolska won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Lesley Kerkhove (uit Nederland) en Lidzija Marozava in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Roemeense Mitu had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Poolse Rosolska vier.

Het Belgische koppel Ysaline Bonaventure en Elise Mertens verloor meteen hun openingspartij.

Naast Kiki Bertens en Lesley Kerkhove waren er nog twee Nederlandse speelsters:
 Demi Schuurs en de Tsjechische Renata Voráčová bereikten de halve finale – daarin moesten zij de duimen leggen voor Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava.
 Cindy Burger en de Braziliaanse Laura Pigossi konden na de eerste ronde huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2016
Bastad